Shihuiyao bezeichnet:

 Shihuiyao (Chengde) (石灰窑镇), Großgemeinde im Kreis Chengde in der chinesischen Provinz Hebei
 Shihuiyao (Xiuyan) (石灰窑镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xiuyan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shihuiyao (Ping’an) (石灰窑回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui im Stadtbezirk Ping’an in der chinesischen Provinz Qinghai
 Shihuiyao (Zhifu) (世回尧街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhifu in der chinesischen Provinz Shandong